Botànica: antera, part de la flor.
 Tectona, gènere d'arbres amb un tipus de fusta que resisteix la intempèrie.
 Zoologia: part del cos d'alguns equinoderms.
 Zoologia: part de la clova d'alguns protistes, per exemple el grup dinofícia
 Gastronomia: La Teca, llibre de cuina d'Ignasi Domènech i Puigcercós